Самур — река в России и Азербайджане
 Самур — река в России (Дагестан), правый приток реки Метлюта (бассейн реки Андийское Койсу)
 Самур — посёлок городского типа в Азербайджане, Кусарский район
 Самур — село, Магарамкентский район Дагестана
 Самур — село в Турции
 Самур — газета на лезгинском языке, издающаяся в Азербайджане

См. также 
 Самурский полк